Enzo Omiccioli – militare e aviatore italiano
 Giovanni Omiccioli – pittore italiano
 Walter Omiccioli – aviatore italiano